Ángel Lafita é um futebolista espanhol que atua como meia. Atualmente, joga pelo Al Jazira.

Futebolistas da Espanha
Naturais de Saragoça